Melvin Mora (honkballer), Venezolaans honkballer
 Melvin Mora (wielrenner), Costa Ricaans wielrenner